Plusieurs localités norvégiennes portent le nom de Holand :
 Holand (Sortland)
 Holand (Vega)
 Holand (Vestvågøy)

Homonymie de localités